All My Movies () — программа каталогизатор фильмотеки, с возможностью получения сведений о фильме из Интернет баз данных. Программа написана на языке программирования Delphi с использованием базы данных MS Access Смирновым Максимом. Первая версия вышла в августе 2003 года. Распространяется по shareware-лицензии. Интерфейс программы переведен на 33 языка. Программа имеет 30 дней бесплатного периода.

С 2011 года All My Movies является официальным сервисом  Кинопоиска.ру

Основные возможности 

 Импорт информации о фильме из интернет базы данных IMDb, Кинопоиск и многих других. Поддержка большинства баз данных осуществляется с помощью плагинов, доступных для скачивания со страницы загрузок. Из Википедии импорт не предусмотрен.
 Импорт обложек большого размера с Amazon.com и DVDEmpire.com или с любого TWAIN-совместимого устройства.
 Возможность хранения информации об актёрах, сценаристах, режиссёрах, телесериалах.
 Возможность импорта названий и описаний эпизодов.
 Изменяемый вид отображения фильмов. Поддержка отображения с возможностью редактирования HTML-шаблонов.
 Поддержка устройства для хранения компакт-дисков DACAL DC-300
 Пользовательский интерфейс поддерживает «скины» (темы, стили)
 Захват скриншотов прямо из видеофайлов и сохранение их в базе данных.
 Поиск фильма по следующим полям базы данных:
 Название фильма
 Режиссёр фильма
 Год выпуска
 Актёры
 Жанр
 Поддержка плагинов
 Расширенные возможности импорта коллекции из файлов Microsoft Excel и других источников.
 Экспорт фильмотеки в язык HTML, текстовый или Microsoft Excel формат.
 Защита паролем базы данных.
 Встроенный менеджер отданных фильмов.
 Создание иллюстрированного каталога для таких медиаплееров как HDI Dune и Tvix

История версий 

 Начиная с версии 1.2 появилась возможность импорта информации с IMDb
 Начиная с версии 2.0 появилась поддержка русского языка
 Начиная с версии 2.7 появилась поддержка HTML экспорта.
 Начиная с версии 4.2 появилась поддержка устройства Dacal DC300 CD Library device
 Начиная с версии 5.0 появился встроенный менеджер печати с поддержкой редактируемых шаблонов
 Начиная с версии 5.1 появился новый режим отображения коллекции - в виде миниатюр обложек
 Начиная с версии 5.2 появилась возможность многоуровнего резервного копирования коллекции
 Начиная с версии 5.4 появился режим отображения коллекции в виде виртуальной книжной полки
 Начиная с версии 5.9 поддерживается работа с Blu-ray форматом
 Начиная с версии 6.0 доступна одновременная работа нескольких пользователей с одной коллекцией в локальной сети
 Начиная с версии 6.2 появилась возможность синхронизации с профилем на  Кинопоиске.ру
 Начиная с версии 7.0 программа умеет запоминать сыгранных персонажей для актёров
 Начиная с версии 7.3 появилась возможность экспорта коллекции на iPhone, iPad и устройства под управлением Android.

Награды 

 Журнал «PC Magazine/RE»: Лучший софт 2008.
 Второе место в номинации "Дизайн и мультимедиа" в конкурсе "Софт года 2010", проводимый Mail.Ru

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы 
 Обзор программы на сайте Softpedia.com 

Утилиты
Персональные информационные менеджеры
Shareware